VC steht für:
 Sri Lanka nach dem ICAO-Code
 Vapnik-Chervonenkis-Dimension, ein statistisches Maß
 Venture Capital, Risikokapital
 Vereinigung Cockpit, eine Pilotengewerkschaft
 Vertex Cover, eine Knotenüberdeckung in der Graphentheorie
 Vertreterconvent, der ehemalige Dachverband der Turnerschaften auf deutschen Hochschulen 
 St. Vincent und die Grenadinen, als Landescode nach ISO 3166
 Vanadiumcarbid
 Vinylchlorid, eine chemische Verbindung
 Victoria Cross, eine militärische Auszeichnung des Vereinigten Königreichs
 Viet Cong, die Guerillakämpfer der Nationalen Front für die Befreiung Südvietnams während des Vietnamkrieges
 Virtual Container, einen Begriff aus der Nachrichtentechnik
 Virtual Console, eine Videospiele-Plattform für Spielkonsolen von Nintendo
 Virtueller Campus
 Vital Capacity, die Vitalkapazität der Lunge
 Voice Chat, Telefoniefunktion von Online-Computerspielen
 häufig für Volleyball-Club
 Vorteilscard, eine Kundenkarte der Österreichischen Bundesbahnen
 Video conference
 Volkov Commander ein MS-DOS Program
 Amazon Vendor Central

VC als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Worcester
 Italien: Provinz Vercelli
 Norwegen: Sunndalsøra in der Provinz Møre og Romsdal
 Portugal: Distrikt Viana do Castelo (nur für Lkw-Anhänger)
 Slowakei: Exportkennzeichen (gelbes Kennzeichen: zweite Buchstabengruppe)

Vc. steht für:
 Violoncello, ein Musikinstrument

vc steht für:
 .vc, die Top-Level-Domain von St. Vincent und die Grenadinen

Siehe auch:

Abkürzung